Guérineau peut faire référence à :

 Laurent Guérineau (1967-), écrivain français
 Patrick Guérineau (1972-), acteur français
 René Guérineau (1605-1664), graveur, marchand et éditeur d'estampes français
 Richard Guérineau (1969-), auteur de bande dessinée français